They () — компьютерная игра, разработка которой остановлена на неопределённое время. «They» разрабатывался польской компанией Metropolis Software как шутер от первого лица. Изначально выпуск игры запланирован на 2009 год, однако в связи с расформированием разработчика разработка самой игры была остановлена на неопределённое время. Целевыми платформами являются персональный компьютер и игровые приставки Xbox 360 и PlayStation 3.

Сюжет 
Действие игры происходит в 2012 году в Лондоне, британской столице. Главным героем является солдат вооружённых сил, который работает вместе со своим боевым товарищем, пилотом. Главной проблемой к тому времени становится терроризм. Внезапно страна подвергается массированному нападению роботов, намерения которых неизвестны. Через некоторое время игрок обнаруживает, что роботами управляет инопланетная раса, называемая Фантомами.

Особенности 
Заявлено, что игра будет поддерживать DirectX 10. Одиночная кампания на прохождение будет занимать около 12 часов. В многопользовательском режиме есть «deathmatch» и «team deathmatch». Одним из отличительных элементов геймплея будет возможность игрока модифицировать своё оружие с помощью разных компонентов, которые необходимо собирать в процессе прохождения игры. Эта особенность, называемая «Weapons Tuning System» (), позволит игрокам приспосабливать своё вооружение к текущей игровой ситуации.

Разработка 
На международной выставке Games Convention 2007, которая проходила в Германии с 22 по 26 августа 2007 года, разработчики продемонстрировали «They» ограниченной группе людей «за закрытыми дверьми».

Так как в сентябре-ноябре компания Metropolis Software была закрыта, разработка «They» остановлена на неопределённое время. Однако данные сведения официально не подтверждены.

Прекращение разработки 

В конце января 2010 года один из основателей CD Projekt RED Марцин Ивиньский () в интервью BigDownload заявил о том, что разработка «They» была остановлена, а все ресурсы компании Metropolis Software теперь сосредоточены на разработке The Witcher 2: Assassins of Kings. Причиной этого были названы неблагоприятные экономические условия.

Примечания

Ссылки 
 Превью THEY на сайте IGN

Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Игры для PlayStation 3
Компьютерные игры, разработанные Metropolis Software
Полностью отменённые компьютерные игры